Ganjam (district), een district van de Indiase staat Odisha
 Ganjam (stad), een stad in het Indiase district Ganjam